Berenguela Kastilská (1. června 1180, Segovia – 8. listopadu 1246, Burgos) byla leónská a kastilská královna. Pocházela z burgundsko-Ivrejské dynastie, stejně jako její manžel Alfons IX.

Život 

Berenguela se narodila jako první potomek kastilského krále Alfonse VIII. a anglické princezny Eleonory, dcery slavné krásky Eleonory Akvitánské a Jindřicha Plantageneta.

První manželství mladé princezny bylo uzavřeno 23. dubna 1188 s Konrádem Švábským, synem císaře Barbarossy. Sňatek však nebyl vzhledem k nevěstině věku zkonzumován a z politických důvodu jej papež roku 1191 zrušil. Druhé manželství uzavřela Berenguela ve svých osmnácti roku 1198 s čerstvě rozvedeným leonským králem Alfonsem. Alfonsovo manželství s Terezou Portugalskou bylo rozloučeno z důvodu blízké příbuznosti. Historie se však opakovala a Berenguela byla rozvedena z téhož důvodu pouhých sedm let po svatbě.

Roku 1217 Berenguelin bratr, král Kastilie Jindřich I., zemřel při nehodě na lovu a Berenguela jako prvorozená získala nárok na trůn, kterého se vzdala ve prospěch svého syna Ferdinanda. Zůstala u dvora jako synův rádce, roku 1219 mu pomohla s ženitbou. Jako vhodnou partii mu vyhledala Alžbětu Štaufskou, dceru zavražděného římského krále Filipa. Po smrti bývalého manžela roku 1230 se výrazně angažovala při jednání s jeho dvěma dcerami z prvního manželství, které se za příslib doživotní renty vzdaly nároku na leonský trůn. Ferdinand se tak stal i králem Leónu.

Konec života strávila v rodovém klášteře Las Huelgas společně s mladší sestrou Eleonorou a udržovala i čilé styky s další sestrou Blankou, francouzskou regentkou. Ta jí také pomohla najít pro Ferdinanda novou choť – Johanku z Ponthieu. Zemřela v listopadu 1246 a byla pohřbena společně se svou rodinou v Las Huelgas.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie
 Polštář z Berenguelina hrobu

Vývod z předků 

Burgundsko-ivrejská dynastie
Štaufové
Vládnoucí královny
Leónské královny
Galicijské královny
Kastilské infantky
Kastilské královny
Kastilští regenti
Regentky
Katoličtí panovníci
Narození v Segovii
Úmrtí v Burgosu
Pohřbení v klášteře Las Huelgas
Narození 1. června
Narození v roce 1180
Úmrtí 8. listopadu
Úmrtí v roce 1246
Ženy